Název Babí má více míst:
 Babí (Dolní Dvořiště), zaniklá obec v okrese Český Krumlov
 Babí (Trutnov), část města Trutnov v okrese Trutnov
 Babí (Náchod), část města Náchod v okrese Náchod
 Stachelberg (dělostřelecká tvrz) – alternativní název

Dále také:
 Babí lom
 Babí doly
 Babí hora
 Babí léto

Externí odkazy